Il relitto o Il saccheggiatore di relitti (The Wrecker) – romanzo di Robert Louis Stevenson e Lloyd Osbourne del 1889
Il relitto – film del 1961 diretto da Michael Cacoyannis